De massastart vrouwen op de Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden 2020 werd gereden op zondag 29 december 2019 in ijsstadion Thialf te Heerenveen. 

Titelverdedigster was Irene Schouten.
Freya Reitsma werd op een ronde gezet, Esther Kiel is niet gestart.

Uitslag

Bron
Sportuitslagen

vrouwen massastart
2020